Nom de dos califes omeies:
 Al-Walid I, (668-715), califa omeia marwànida de Damasc (705-715) 
 Al-Walid II, (+ 16 d'abril de 744), califa omeia marwànida que va succeir el seu oncle Hixam ibn Abd-al-Màlik fins a la seva mort, quan el succeí el seu cosí Yazid III.